Only a Sister – cortometraggio del 1911 diretto da William F. Haddock
Only a Sister – cortometraggio del 1914 diretto da Ulysses Davis